kawiarka – zawód; osoba zawodowo zajmująca się parzeniem i serwowaniem kawy; zobacz też: barista
 kawiarka (kafeterka, makinetka) – ciśnieniowy czajniczek do parzenia kawy
 kawiarka – rodzaj pieczywa